Din anul 2017 există în Austria:  
15 districte orășenești (Statutarstädte;) ,care au la conducere un magistrat 
79 de districte (Bezirke),care au la conducere un căpitan de district (Bezirkshauptmann) 
1 district politic (Politische Expositur), care are la o conducere colectivă din afară numită Bezirkshauptmannschaft

Districtele Austriei

Legături externe 

Districtele Austriei